La 1 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

Allemagne 
  (Empire allemand) de la Première Guerre mondiale
  (Allemagne) de la Seconde Guerre mondiale
 1re Panzer Armee armée blindée allemande de la Seconde Guerre mondiale
 1re armée parachutiste (Allemagne) (1. Fallschirm-Armee) unité allemande de la Seconde Guerre mondiale
 1re armée russe (Wehrmacht), composée de ressortissants de l'Union soviétique combattant dans les rangs de la Wehrmacht jusqu'en .

Australie 
  armée lors de la Seconde Guerre mondiale

Autriche-Hongrie 
  armée, une grande unité (armée) de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale

Alliés pendant la seconde guerre mondiale 
  aéroportée alliée lors de la Seconde Guerre mondiale

Canada 
  (Canada) lors de la Seconde Guerre mondiale

Chine 
 Nouvelle  armée lors de la Seconde guerre sino-japonaise

États-Unis 
 1re armée (États-Unis) de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale

France 
  (France) lors de la Première Guerre mondiale, pendant la Drôle de guerre et la campagne de France en 1939-1940, commandée par le général Blanchard (dépendante du  groupe d'armées du général Billotte). Après guerre, elle englobe l’ensemble du corps blindé mécanisé français.
  (France 1944-1945) créée en 1943 (alors sous le nom de ) et dirigée par le général de Lattre, principale composante de l'Armée française de la libération

Hongrie 
  (Hongrie) lors de la Seconde Guerre mondiale

Italie 
 , unité de l'armée royale italienne

Japon 
 , unité de l'armée impériale japonaise

Pologne 
 , 1944-1945, sous commandement soviétique

Roumanie 
  armée (Roumanie)

Royaume de Prusse 
  (guerre austro-prussienne)

Royaume Uni 
  (Royaume-Uni)

Russie 
  armée (Empire de Russie)

Union soviétique 
  unité soviétique de l'Armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale ;
  aérienne ;
  de choc unité soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
  blindée de la Garde unité soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
  de la Garde.